Das Virtual Spectator Bermuda Masters 2005 fand vom 4. bis 8. April 2005 auf den Bermudas statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Jonathon Power besiegte im Endspiel Lee Beachill mit 11:7, 11:4 und 11:2. Er feierte damit nach 2002 und 2003 seinen dritten Titelgewinn bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicholas Kyme einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2005
Squashturnier in Bermuda